Samuel McKee ist der Name folgender Personen:

* Samuel McKee (Politiker, 1774) (1774–1826), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)
 Samuel McKee (Politiker, 1833) (1833–1898), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)